Epaala (Onkkaala) är en tätort (finska: taajama) och centralorten i Pälkäne kommun i landskapet Birkaland i Finland. Vid tätortsavgränsningen 31 december 2012 hade Epaala 2 681 invånare och omfattade en landareal av 8,34 kvadratkilometer.

Referenser

Tätorter i Finland
Pälkäne